Гарольд Харви (; 20 мая 1874 года — 19 мая 1941 года) — английский художник Ньюлинской школы.

Гарольд Харви писал картины на сюжеты из жизни простых людей: рабочих, рыбаков, фермеров, шахтеров, а также пейзажи.

Биография 
Гарольд Чарльз Фрэнсис Харви родился 20 мая 1874 года в Пензансе. Его родители — Мэри Беллрингер Харви и Фрэнсис Макфарланд Харви (Mary Bellringer Harvey и Francis McFarland Harvey). Отец служил банковским клерком. В юности Гарольд получил прекрасное домашнее образование. С 1894 по 1896 год он изучал искусство в Академии Джулиана в Париже под руководством Нормана Гарстина. С 1896 года он учился в Академии Делеклюс () и в Академии Коларосси.

До 1911 года Харви жил в Пензансе. В 1911 году он женился на художнице Гертруде Бодиннар (). Они впервые встретились, когда Гертруда позировала для Харви. В своё время Гертруда Бодиннар обнаружила у себя художественный талант и стала художником, работающим в широкой области искусств, включая декоративно-прикладное. Супруги жили в коттедже в Ньюлене (Корнуолл). Друзьями Харвиса в то время были Лаура Найт, Гарольд Найт, Энни Вальке, отец Бернарда Вальке из церкви Санкт-Хилари.

Позднее Гарольд Харви принял католицизм. Он умер в Ньюлине 19 мая 1941 года и похоронен в Пензансе на кладбище Химор (). Его супруга Гертруда жила в собственном коттедже до 1960 года, после чего переехала в город Сент в дом престарелых. Там она и скончалась шесть лет спустя, в 1947 году.

Карьера 
После завершения обучения в Париже Харви вернулся в Пензанс и начал работать с художником Норманом Гарстинсом. В его произведениях отображены пейзажи, а также  жизнь людей в его родном Корнуолле. Также он рисовал интерьеры и картины на религиозные сюжеты. Художник работал масляными и акварельными красками.

Первые картины художника нарисованы приглушенной палитрой красок в стиле Александра Стэнхоуп Форбса. Затем он рисовал более яркими светлыми красками, как у Лауры Найт. С 1915 года он работал в плоском, декоративном стиле, включая в сюжеты картин сложные внутренние сцены.

С 1909 по 1913 год он был членом Королевской Академии искусств в Конви, а в 1910 году был членом художественного общества Южного Уэльса. Примерно с 1910 года и в начале 1930-х годов он был членом общества художников в Ньюлине. Сама Ньюлинская школа по стилистическому направлению была близка к школе барбизонцев во Франции. Она переняла у французов сеансы этюдной живописи на природе, под открытым небом. Как и подобные школы живописи в других странах, Ньюлинская школа относится к творчеству постимпрессионистов.

В 1920 году Харви и его лучший друг художник Эрнест Проктер основали художественную школу Харви-Проктера в Ньюлине.

Картины

Выставки 
Работы художника Гарольда Харви с 1895 года выставлялись на выставках и художественных галереях:
 В Уайтчепеле (Whitechapel), в других местах в Великобритании, в Питтсбурге и Венеции;
 1895 — Ньюлин, Художественная Галерея;
 1899 — Ньюлин, Художественная Галерея;
 1909 — Ньюлин, художественная галерея;
 1913 — Галерея Мендоса, Лондон;
 1914 — Ньюлин, Художественная Галерея;
 1918 — галерея Лестера, Лондон;
 1920 — галерея Лестера, Лондон;
 1921 — Ньюлин, Художественная Галерея;
 1921—1941 — Королевская академия художеств;
 1924—1928 — Ньюлин, Весенняя выставка в Художественной галерее;
 1924 — Олдхэм (Oldham), Муниципальная Галерея;
 1927 — галерея Лестера, Лондон;
 1932 — Барбизон House, Лондон;
 1937 — Бристоль;
 1939 — Бристоль;
 1979 — художники школы Ньюлина, Часть 1;
 1985 — художники школы Ньюлина, Часть 2;
 1987 — Looking West, Ньюлин, художественная галерея;
 1989 — A Century of Art in Cornwall 1889—1989, Truro ;
 1992 — Художники из Корнуолла (Cornwall), 1992. Royal West of England Academy, Бристоль.

Примечание

Ссылки 
 Галерея особняка Пенли
 Harold Harve. Биографии
 http://cornwallartists.org/cornwall-artists/harold-harvey
 HAROLD HARVEY (PENZANCE 1874 — NEWLYN 1941)

Родившиеся в 1874 году
Умершие в 1941 году
Художники-пейзажисты Великобритании